Das WPBSA Pro Ticket Series 89/90 1988 – Event 2 war ein Snookerqualifikationsturnier, das für die Saison 1989/90 qualifizierte. Sieger des Turnieres wurde der Finalist des vorherigen Turnieres James Wattana, der im Finale den Schotten Duncan Campbell besiegte. Campbell spielte im Halbfinale mit einem 133er-Break das höchste Break des Turnieres und zugleich das einzige Century Break des Turnieres.

Preisgeld 
Wie auch schon im vorherigen Turnier gab es insgesamt 11.700 Pfund Sterling zu gewinnen, wobei etwas weniger als ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Die 32 Teilnehmer des Turnieres kämpften bis zum Finale im Modus Best of 7 Frames um den Turniersieg, im Finale wurde der Sieger im Modus Best of 9 Frames entschieden.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
Snookerturnier
Billardturnier in England
Sportveranstaltung in Sedgemoor
Burnham-on-Sea and Highbridge